Nikomedes – matematyk grecki
 Nikomedes I (? – ok. 255 p.n.e.) – król Bitynii
 Nikomedes II Epifanes (? – 127 p.n.e.) – król Bitynii
 Nikomedes III Euergetes (? – 94 p.n.e.) – król Bitynii
 Nikomedes IV Filopator (? – 74 p.n.e.) – król Bitynii
 Nikomedes – imię męskie